Мье́рес (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Каудаль. Занимает площадь 146,03 км². Население — 43 688 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Federación Asturiana de Concejos 
 Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara

Муниципалитеты Астурии